Elvira de Borbón y Borbón-Parma (Ginebra, 28 de julio de 1871 - París, Francia, 9 de diciembre de 1929), fue la tercera hija de Carlos de Borbón y Austria-Este y Margarita de Borbón-Parma.

Biografía

Elvira María Teresa Enriqueta de Borbón nació el 28 de julio de 1871 en la villa Le Bocage, en Ginebra. Sus padres fueron Carlos María de Borbón y Austria-Este y Margarita de Borbón-Parma. En el tiempo de su nacimiento, Ginebra se había convertido en el fortín de la resistencia carlista y Le Bocage, en la residencia del pretendiente y su familia; sin embargo, para 1872, mientras su padre dirigía la III Guerra Carlista en España, la Confederación Helvética pidió el retiro de su madre del país por violar la neutralidad política. 
 
Perdida la causa carlista en España, la familia se estableció en la Toscana fijando su residencia en La Tenuta Reale, una antigua villa de los duques de Parma en Viareggio. Sus padres se separaron definitivamente a causa de la licenciosa vida del pretendiente, por lo que la duquesa de Madrid se dedicó íntegramente a la educación de sus hijos y a la restauración de su villa toscana. En ella fallecería en 1893. El duque de Madrid volvía a contraer segundas nupcias con la princesa María Berta de Rohan al año siguiente.

Hacia 1890 Elvira inició una relación con el archiduque Leopoldo Fernando de Austria, hijo del último gran duque de Toscana; sin embargo, conocida la censura de parte de la reina María Cristina a que un miembro de la casa de Austria se uniera con la hija de un "traidor", el compromiso fue prohibido por el emperador Francisco José I. En 1902, el archiduque renunciaba a sus títulos y cargos, y se casaba con una prostituta con la que se estableció en Suiza.

En 1896, Elvira huyó de Viareggio junto a un pintor diez años mayor que ella, Filippo Folchi. El 16 de noviembre, su padre comunicaba lo siguiente: 

La pareja se estableció en Florencia, donde Elvira dio a luz a tres hijos ilegítimos:
 Georges de Bourbon (1900-1941)
 Leon Foulques de Bourbon (1904-1962)
 Philibert de Bourbon (1904-1968).

Elvira murió de cáncer en París el 9 de diciembre de 1929. Su cuerpo fue trasladado a la Capilla de Tenuta Reale, en Viareggio.

Títulos y tratamientos 
Todos los títulos de los pretendientes carlistas nunca fueron reconocidos oficialmente.
 28 de julio de 1871-9 de diciembre de 1929: Su Alteza Real la infanta Elvira de Borbón y Borbón-Parma

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Elvira
Familia Real carlista
Nacidos en Pau (Francia)
Fallecidos en París
Nacidos en Ginebra